Leistenbach ist ein Gewässername:

 Leistenbach (Enns), linker Zufluss der Enns in Stainach, Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
 Leistenbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Aumenau, Gemeinde Villmar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Leistenbach (Weil) – zwei Zuflüsse der Weil (zur Lahn) im Hochtaunuskreis, Hessen; flussabwärts:
 Leistenbach (Weil, Schmitten), linker Zufluss nach Schmitten
 Leistenbach (Weil, Weilrod), linker Zufluss gegenüber dem Utenhof nach Winden, Gemeinde Weilrod

Siehe auch:
 Leitenbach